Аптер — прізвище єврейського походження. Відомі носії:
 Девід Аптер — американський політолог
 Яків Аптер — український політик

Єврейські прізвища